Příjmení Marhoul nosí více významných osobností:

 Alois Marhoul (* 1951) – český básník, spisovatel, živnostník
 Pekař Jan Marhoul – románová prvotina Vladislava Vančury
 Václav Marhoul (* 1960) – český scenárista, režisér, herec, producent, podnikatel, kulturní organizátor a manažer